

Boeken 
Breaking up (theaterstuk) (1988), een theaterstuk van Nigel Williams
Breaking up (striproman) (2007), een striproman van Aimee Friedman  Christine Norrie

Film en televisie 
 Breaking Up (1978) (1978), een Amerikaanse televisiefilm
 Breaking Up (1985) (1985), een Australische televisiefilm
 Breaking Up (1997) (1997), een Amerikaanse romantische komedie
 ''Breaking Up (televisieserie) (2006), een Amerikaanse reality televisieserie

Muziek 
 Breakin' up (Jack Jersey) (1985), een single van Jack Jersey
 Breakin' up (Eskimo Joe) (2007), een single van Eskimo Joe